Pfündel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pfündel (* 1938), deutscher Basketballschiedsrichter
 Gottfried Michael Pfündel (1719–1762), deutscher Rechtswissenschaftler